Stazione di Shiroishi – stazione ferroviaria giapponese a Sapporo
Stazione di Shiroishi – stazione ferroviaria giapponese a Shiroishi